Єлена Докич була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в третьому колі її перемогла Анастасія Мискіна.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Жустін Енен з рахунком 7–6(8–6), 6–4. Це був для Вільмс третій титул у сезоні і і 14-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Rome Masters 2002
Тур WTA 2002